Прва лига Хрватске у фудбалу (хрватски Prva hrvatska nogometna liga, која се и сезони 2017/18. службено из спонзорских разлога назива Хрватски Телеком фудбалска лига (хрв. Hrvatski Telekom Prva liga) је 27. сезона овог такмичења од оснивања лиге 1992. и то је први степен такмичења у Хрватској. је започела 14. јула 2017. а завршиће се 29. маја 2018. године.

У овој сезони учествује 10 екипа које ће укупно одиграти 36 утакмица по четворокружном систему уз паузу између јесењег и пролећног дела сезонеu. Шампион ће учествовати у квалификацијама за Лигу шампиона, а још 3 тима ће учествовати у квалификацијама за Лигу Европе (другопласирани и трећепласирани и победник Купа Хрватске - а у случају да је тај тим већ по основу освојене позиције у лиги у неком европском такмичењу, онда се квалификује четвртопласирани тим).

Нижи ранг такмичења је Друга лига Хрватске, а на крају сезоне последњепласирани тим директно испада у њу, док деветопласирани игра бараж меч са другопласираним тимом Друге лиге.

 Пласман и испадање из лиге 

 Састав Прве лиге Хрватске у сезони 2017/18. 

 Резултати 

 Први круг такмичења 

Домаћини су наведени у левој колони.

 Други куг такмичења 

Домаћини су наведени у левој колони.

 Табела и статистика Легенда:'''''

Референце

Спољашње везе 

Прва лига Хрватске у фудбалу
Сезона 2017/18. у хрватском фудбалу